Processa är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Leach 1815. Processa ingår i familjen Processidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Processa